Groton High School ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Groton High School (Massachusetts), NRHP-ID 10000057
 Groton High School (New York), NRHP-ID 92000953